Mazatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mazatepec, Morelos, ort, 
 San Rafael Mazatepec, ort, Hidalgo, Cuautepec de Hinojosa, 
 Mazatepec (kommun), Morelos, 
 Mazatepec, Guerrero, ort, Zitlala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar